De Verbandsliga Hamburg 1990/91 was het 46ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

VfL 93 Hamburg werd kampioen en nam net als vicekampioen RaSpo Elmshorn aan de eindronde om te promoveren. Geen van beide kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1990/91